Voor de kwalificatie van het Aziatisch kampioenschap voetbal 1984 schreven 29 landen zich in, maar 8 landen trokken zich terug voor de kwalificaties begonnen. Het gastland Singapore en de titelverdediger Koeweit waren automatisch geplaatst. De overige 21 landen werden in 4 groepen verdeeld. Groep 1 had 6 teams waarvan de eerste 2 zich kwalificeerden, groep 2 tot 4 had 5 teams waarvan de eerste 2 zich kwalificeerden.

Gekwalificeerde landen

 (g) = gastland
 (t) = titelverdediger

Deelnemende landen

 * teruggetrokken
 ** naar groep 3
 (g) Gastland

Groepsfase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

	

Asian Cup
Voetbal in 1984